Alicia Díaz de la Fuente (1967- ), compositrice espagnole ;
 Apolinar Diaz de la Fuente (mort en 1805), explorateur espagnol.